Liste des autoroutes numérotées 39.

Newell Highway

Autoroute 39 (Alberta)
 Autoroute 39 (Colombie-Britannique)
 Autoroute 39 (Manitoba)
 Autoroute 39 (Saskatchewan)

Interstate 39
 State Route 39 (Alabama)
 Autoroute 39 (Arkansas)
 State Route 39 (Californie)
 State Highway 39 (Colorado)
 Route 39 (Connecticut)
 State Road 39 (Floride)
 State Route 39 (Géorgie)
 State Highway 39 (Idaho)
 Route 39 (Illinois)
 State Road 39 (Indiana)
 Autoroute 39 (Iowa)
 K-39 (autoroute du Kansas)
 Route 39 (Kentucky)
 Autoroute 39 (Louisiane)
 Route 39 (Maryland)
 Route 39 (Massachusetts)
 M-39 (autoroute du Michigan)
 State Highway 39 (Minnesota)
 Autoroute 39 (Mississippi)
 Route 39 (Missouri)
 Autoroute 39 (Montana)
 Autoroute 39 (Nebraska)
 State Route 39 (Nevada)
 Route 39 (New Jersey)
 Autoroute 39 (Caroline du Nord)
 Autoroute 39 (Dakota du Nord)
 State Route 39 (Ohio)
 State Highway 39 (Oklahoma)
 Route 39 (Oregon)
 Route 39 (Pennsylvanie)
 Autoroute 39 (Caroline du Sud)
 State Route 39 (Tennessee)
 State Highway 39 (Texas)
 State Highway Loop 39 (Texas)
 State Highway Spur 39 (Texas)
 Park Road 39 (Texas)
 Farm to Market Road 39 (Texas)
 State Route 39 (Utah)
 State Route 39 (Virginie)
 Route 39 (Virginie-Occidentale)
 Autoroute 39 (Wisconsin)
 Autoroute 39 (Îles Vierges des États-Unis)

Autoroute A39

Autoroute nationale 39

Route 39

Route nationale 39

Route A39

Route 39 (Uruguay)